Герхард Губерт — німецький скульптор доби маньєризму і раннього бароко.
 Губерт Микола Альбертович — російський диригент і педагог.
 Святий Губерт — святий, єпископ Льєзький (люттиський).
 Губерт Сполетський — герцог Сполетський, маркграф Тосканський.

 Губерт Баумгартнер — австрійський футболіст, воротар, по завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Губерт Вайзе — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-полковник Люфтваффе.
 Губерт Костка — польський футболіст, грав на позиції воротаря, по завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Губерт Нойпер — австрійський стрибун з трампліна, олімпійський медаліст.
 Губерт Штрольц — австрійський гірськолижник, олімпійський чемпіон.
 Кароль Губерт Ростворовський — польський драматург, поет.
 Фріц Губерт Грезер — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал танкових військ.

 Губерт Фарнсворт — персонаж мультиплікаційного серіалу Футурама.